Das Holden NSW Open 1990 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 8. bis 14. Januar 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Sydney